Rosengarten kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Radzieje, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat węgorzewski,

Tyskland 

 Rosengarten, Niedersachsen – kommun i Landkreis Harburg, Niedersachsen, 
 Rosengarten, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 

Robotskapade Polenförgreningar